«Де́вять жи́зней Не́стора Махно́» — телевизионный исторический двенадцатисерийный фильм режиссёра Николая Каптана, снятый по одноимённому роману Игоря Болгарина и Виктора Смирнова. Производство кинокомпании «ДомФильм» при участии киностудии «Еврофильм-сервис». Премьера состоялась 2 июля 2007 года на Первом канале.

Съёмки проходили в Переяславе-Хмельницком, Белой Церкви, с. Малополовецкое (сцены сражений и конных налётов), Каменце-Подольском (сцены Екатеринослава), Бершади, Гайвороне, Днепропетровске, Париже и Киеве — сцены жизни Махно в эмиграции).

Сюжет 
Фильм повествует о жизни Нестора Махно и его «Революционной повстанческой армии». Подробно описываются основные вехи биографии революционера-анархиста: вступление в группу боевиков-экспроприаторов в период Первой русской революции, арест, «тюремные университеты», из которых он вышел после амнистии 1917 года уже сформировавшимся революционером. Его первые шаги по организации коммун в Гуляйпольском районе, формирование повстанческих отрядов, из которых выросла Махновская армия, оказавшая влияние на ряд событий гражданской войны. Разгром, эмиграция и постепенное угасание на чужбине Франции.

Киноляпы 
Съёмки происходили летом. В результате на фоне зелени происходят события января — марта 1918 года (восстание Каледина, занятие немцами Киева), взятие Екатеринослава (декабрь 1918), штурм красными Крыма (ноябрь 1920).

В одной из сцен 3 серии можно увидеть участника съёмочной группы в красной кепке.

В ролях 
 Павел Деревянко — Нестор Махно
 Ада Роговцева — Евдокия Матвеевна, мать Нестора
 Лидия Оболенская — первая жена Нестора Анастасия Васецкая
 Анна Слю — вторая жена Нестора Галина Кузьменко
 Даниил Белых — Федос Щусь, соратник Махно
 Олег Примогенов — Лев Задов
 Александра Половинская — Люся, дочь Махно
 Анна Уколова — Маруся Никифорова
 Игорь Старосельцев — Ленин
 Арсений Ковальский — Свердлов
 Евгений Князев — Лев Троцкий
 Сергей Романюк — пан Данилевский Иван Казимирович
 Наталия Солдатова — Винцента, дочь Данилевского
 Кирилл Плетнёв — Владислав, сын Данилевского
 Игорь Гнездилов — Тимофей Лашкевич
 Леся Самаева — Мария
 Вячеслав Василюк — Савва Махно
 Константин Костышин — Григорий Махно
 Александр Кобзарь — Емельян Махно
 Виктор Андриенко — Мейбл
 Владимир Голосняк — генерал Слащёв
 Анатолий Гнатюк — генерал Шкуро
 Алексей Вертинский — генерал Врангель
 Александр Безсмертный — генерал Деникин
 Валерий Шептекита — Кропоткин
 Сергей Гаврилюк — Дыбенко
 Станислав Боклан — Антонов-Овсеенко
 Николай Боклан — Демьян Захарович
 Людмила Смородина — Александра Коллонтай
 Валерий Шалыга — Фрунзе
 Фёдор Ольховский — Сергей Каменев
 Сергей Кучеренко — атаман Григорьев
 Игорь Славинский — Пётр Аршинов
 Сергей Бойко — Павел Глыба
 Владимир Кузнецов — Степан Трунов
 Сергей Сипливый — Исаак Матвеевич Шомпер
 Анатолий Помилуйко — отец Дмитрий, сельский батюшка
 Григорий Боковенко — Гнат Пасько
 Максим Браматкин — «Мандолина» (Роман Савельевич Кущ)
 Николай Олейник — дед Правда, старый анархист
 Сергей Стрельников — белогвардеец
 Владимир Андреев — Фома Кожин
 Виктор Сарайкин — Суховерхий, генеральный хорунжий броневых сил петлюровской армии
 Александр Кочубей — Павло Тимошенко, артиллерист
 Леонид Марченко — прокурор
 Олег Треповский — Кирилл Игнатьевич, следователь (затем — прокурор Екатеринославской губернии)
 Валерий Легин — Виктор Черныш (прототип — Виктор Белаш)
 Николай Бутковский — комендант Екатеринослава
 Андрей Маслов-Лисичкин — Сашко Кляйн
 Василий Ивашина — Трохим Бойко
 Александр Жуковин — Каретников
 Владимир Заднепровский — Лейба, глава еврейской колонии в Гуляйполе
 Владимир Башкиров — Юрко Черниговский
 Александр Игнатуша — таксист в Париже

Съёмочная группа 
 Авторы сценария: Игорь Болгарин и Виктор Смирнов
 Режиссёр-постановщик: Николай Каптан
 Композиторы: Павел Крахмалёв, Игорь Мельничук
 Продюсер: Владимир Досталь
 Исполнительные продюсеры: Феликс Клейман и Виктор Приходько

Награды и номинации

Примечания

Ссылки 
 «Девять жизней Нестора Махно» на сайте «Энциклопедия отечественного кино»
 «Девять жизней Нестора Махно» — правда и вымысел в жизни героя-разбойника
 Борис Кагарлицкий. «История Батьки» // «Скепсис» от 6 августа 2007
 Телевизионная войнушка. Рецензия Сергея Варшавчика

Телесериалы России 2000-х годов
Телесериалы России, запущенные в 2007 году
Телесериалы России, завершённые в 2007 году
Телесериалы Первого канала
Исторические телесериалы России
Российские фильмы о Гражданской войне
Биографические телесериалы России
Фильмы:Персонаж:Владимир Ленин
Фильмы об анархистах
Экранизации произведений Виктора Смирнова
Фильмы:Персонаж:Нестор Махно
Фильмы:Персонаж:Лев Троцкий
Фильмы:Персонаж:Яков Свердлов
Фильмы:Персонаж:Владимир Антонов-Овсеенко
Фильмы-биографии о военных
ДомФильм
Телесериалы киностудии «Еврофильм-Сервис»
Телесериалы на русском языке